Антонин Барак (; родился 3 декабря 1994 года в городе Пршибрам, Чехия) — чешский футболист, полузащитник итальянского клуба «Фиорентина» и сборной Чехии.

Клубная карьера 
Барак — воспитанник клуба «Пршибрам» из своего родного города. 1 июня 2013 года в матче против «Слована» он дебютировал в Гамбринус лиге. Летом 2014 года для получения игровой практики Антонин на правах аренды перешёл в клуб Второй лиги «Селье и Белло». Летом 2015 года после её окончания Барак вернулся в «Пршибрам». 24 октября в поединке против «Баника» он забил свой первый гол за родной клуб.

В начале 2016 года Антонин перешёл в столичную «Славию». 13 февраля в матче против «Зброёвки» он дебютировал за новую команду. 8 мая в поединке против «Словацко» Барак сделал «дубль», забив свои первые голы за «Славию». В начале 2017 года Барак подписал соглашение с итальянским «Удинезе», которое начинает действовать с лета. В том же сезоне он помог «Славии» выиграть чемпионат.

Летом 2017 года Антонин присоединился к итальянской команде. 27 августа в матче против СПАЛа он дебютировал в итальянской Серии A. 25 октября в поединке против «Сассуоло» Барак забил свой первый гол за «Удинезе».

Международная карьера 
15 ноября 2016 года в товарищеском матче против сборной Дании Барак дебютировал за сборную Чехии. В этом же поединке он забил свой первый гол за национальную команду.

26 марта 2017 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Сан-Марино Барак сделал «дубль».

В 2017 году в составе молодёжной сборной Чехии Барак принял участие в молодёжном чемпионата Европы в Польше. На турнире он сыграл в матче против команды Германии.

Статистика выступлений за сборную

Достижения 
Командные

 «Славия» (Прага)
  Чемпионат Чехии по футболу — 2016/17

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Фиорентины»
 Профиль на сайте «Вероны»
 Профиль на сайте Футбольной ассоциации Чехии

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки ФК «Селье и Белло»
Игроки ФК «Пршибрам»
Игроки ФК «Славия» Прага
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Лечче»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Фиорентина»